Der Frühling steht für:

 Der Frühling, Komposition von Antonio Vivaldi (1725), siehe Die vier Jahreszeiten #La Primavera – Der Frühling, Op. 8, RV 269
 Der Frühling (Ewald Christian von Kleist), Dichtung von Ewald Christian von Kleist (1749)
 Der Frühling (Manet), Gemälde von Édouard Manet (1881)
 Der Frühling (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Der zweite Frühling
 Primavera (Botticelli), Gemälde von Sandro Botticelli